-{Asimilatorna nitratna reduktaza}- se može odnositi na:
 Nitrat reduktaza (NADH)
 Nitrat reduktaza (NAD(P)H)
 Nitrat reduktaza (NADPH)